Торредембарра () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Таррагонес. Занимает площадь 8,7 км². Население — 15406 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Patronato Municipal de Turismo de Torredembarra
 Patrimonio histórico y artístico de Torredembarra
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Таррагоны
Населённые пункты Таррагоны